8 км (8-й кіломе́тр; Во́сьмий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
 8 км — починок в Малопургинському районі Удмуртії, Росія
 8 км — закритий зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Сухачівка — Правда